L'eau, en hiéroglyphe égyptien, est classifié dans la section N « Ciel, Terre, Eau » de la liste de Gardiner ; il y est noté N35.

Il représente un filet d'eau avec un nombre d'ondulation variable et est translitéré n ou nt.

C'est un phonogramme unilitère de valeur n et par confusion avec le signe hiératique N16 c'est un déterminatif du domaine et de l'infini. On le retrouve aussi en tant que :

 préposition de valeur « à » ou « pour » ;

 conjonction de valeur « parce-que » ;

 adjectif nisbé de valeur « qui appartient à » ou « qui est en relation avec » ou au génitif indirect masculin singulier « de » ;

 adverbe quand il est au duel de valeur « donc » ou « à cause de cela » ;

 duel ou au pluriel, c'est le pronom suffixe « nous deux », « nos deux », « les deux nôtres », « ils » ou encore « eux deux » ;

 singulier ou au pluriel, c'est le pronom suffixe « nous », « nos » ou « notre » et le pronom dépendant « nous ».

Par confusion avec l'hiéroglyphe D35 n il peut aussi faire office de particule de négation « ne, ne...pas ».

Enfin c'est le suffixe placé après le verbe mais avant le pronom suffixe qui note le passé.

Notons que N35 semble avoir très probablement inspiré l'alphabet protosinaïtique pour le caractère d'où dérive la lettre m de l'alphabet latin.

Exemples de mots

Bibliographie

Notes et références 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien